Regno Unito
 Stewartstown – località dell'Irlanda del Nord, nella contea di Tyrone 

 Stati Uniti d'America
Stewartstown – comune del New Hampshire
Stewartstown – comune della Pennsylvania